Колкуитт:

 Колкуитт, Оскар Брэнч — американский политик, 25-й губернатор штата Техас
 Колкуитт — округ штата Джорджия, США.